Emba peut faire référence à :
 Emba, cours d'eau de l'ouest du Kazakhstan
 Emba, ville au Kazakhstan

EMBA est un sigle pouvant signifier :
 Executive master of business administration
 Enduro Mountain Bike Association